Suchodół ist der Name folgender Orte in Polen:
 Suchodół (Brody), Dorf in der Landgemeinde Brody, Powiat Żarski
 Suchodół (Brudzeń Duży), Dorf in der Landgemeinde Brudzeń Duży, Powiat Płocki
 Suchodół (Grębków), Dorf in der Landgemeinde Grębków, Powiat Węgrowski
 Suchodół (Iłów), Dorf in der Landgemeinde Iłów, Powiat Sochaczewski
 Suchodół (Krosno), Stadtteil von Krosno, Woiwodschaft Karpatenvorland 
 Suchodół (Przysucha), Ansiedlung in der Stadt-und-Land-Gemeinde Przysucha, Powiat Przysuski
 Suchodół (Tarczyn), Dorf in der Stadt-und-Land-Gemeinde Tarczyn, Powiat Piaseczyński

 Suchodół Wielki, Dorf in der Stadt-und-Land-Gemeinde Mordy, Powiat Siedlecki
 Suchodół Włościański, Dorf in der Landgemeinde Sabnie, Powiat Sokołowski

Siehe auch::
 Suchodol
 Suchdol
  Suchý Důl (Begriffsklärung)
 Suchenthal